Příznak může označovat:
 symptom – vnější projev nějakého stavu
 klinický příznak – projev nemoci umožňující stanovit diagnózu, symptom
 příznakovost – v lingvistice příznak označuje odlišnost od základního tvaru
 příznak (počítače) (angl. flag) – u počítačů bit, který označuje nějaký stav, např.:
 příznak parity – kontrolní součet bitů
 příznak znaménka – označuje, že je dané číslo kladné nebo záporné
 registr příznaků – pomocná paměť procesoru, ve které se nastavují příznaky

Externí odkazy